Жанвиль () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент коммуны — Эр и Луар. Округ коммуны — Шартр. Входит в состав кантона Жанвиль.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Жанвиль

Коммуны департамента Эр и Луар